Cassinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Cassinelli (* 1993), italienischer Shorttracker
 Bettino Cassinelli († 1312), italienischer Migrant in Paris
 Biota Cassinelli, Geliebte des Regenten und späteren Königs von Frankreich Karl V. siehe Biette Cassinel
 Claudio Cassinelli (1938–1985), italienischer Schauspieler